Modesto (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
 Modesto (Illinois), een dorp in de Amerikaanse staat Illinois
 Modesto Omiste, een provincie in het Boliviaanse departement Potosí

Personen 
Familienaam
 Aílton de Oliveira Modesto (1980), Braziliaans voetballer
 Francesco Modesto (1982), Italiaans voetballer
 François Modesto (1979), Frans voetballer
 Juan Francisco Martínez Modesto (1980), Spaans voetballer
 Juan Modesto (1906-1969), Spaans militair
 Williams Silvio Modesto (1953-2008), Braziliaans voetballer

Voornaam
 Modesto Brocos (1852-1936), Galicisch-Braziliaans schrijver en kunstenaar
 Modesto Soruco (1966), Boliviaans voetballer

Zie ook 
 Modest (doorverwijspagina)
 Modestus (doorverwijspagina)